Grava kan avse:

 Grava – en form av mattillredning, se Gravning

Geografi

Italien 
1 Grava (ort), Piemonte, Provincia di Alessandria, 
2 Gravà, ort, Sicilien, Catania,

Sverige 
3 Grava församling  – en församling i Domprosteriet i Karlstads stift 
 Grava kyrka – en församlingskyrka som tillhör Grava församling i Karlstads stift
 Grava socken – en socken i Värmland, ingick i Karlstads härad
 Grava landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län
 Grava distrikt – ett distrikt i Karlstads kommun och Värmlands län 2016–

Robotskapade Italienförgreningar